Adolph Carl von Rothschild – banchiere e filantropo tedesco
 Albert Salomon von Rothschild – banchiere, filantropo e collezionista d'arte austriaco
 Anselm von Rothschild – banchiere e filantropo austriaco
 Betty von Rothschild – filantropa austriaca
 Carl Mayer von Rothschild – banchiere tedesco
 Louis Nathaniel von Rothschild – banchiere austriaco
 Mayer Carl von Rothschild –banchiere e politico tedesco
 Nathaniel Meyer von Rothschild – collezionista d'arte e filantropo austriaco
 Salomon Mayer von Rothschild – banchiere tedesco